Németország
Mörsdorf, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Mörsdorf, település Türingia tartományban